Dit is een lijst van planetoïden 26501-26600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (26501) Sachiko || 2000 CP2|| 2 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (26502) - || 2000 CQ5 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26503) - || 2000 CA9 || 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26504) - || 2000 CM17|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26505) - || 2000 CX21|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26506) - || 2000 CO25|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26507) - || 2000 CC29|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26508) - || 2000 CD29|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26509) - || 2000 CJ34|| 5 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (26510) - || 2000 CZ34|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26511) - || 2000 CB39|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26512) - || 2000 CL46|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26513) - || 2000 CP47|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26514) - || 2000 CH48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26515) - || 2000 CJ53|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26516) - || 2000 CW56|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26517) - || 2000 CG62|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26518) - || 2000 CM65|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26519) - || 2000 CU70|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26520) - || 2000 CQ75|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26521) - || 2000 CS76|| 10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (26522) - || 2000 CZ83|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26523) - || 2000 CA84|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26524) - || 2000 CY85|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26525) - || 2000 CD86|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26526) - || 2000 CP86|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26527) - || 2000 CH87|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26528) - || 2000 CL92|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26529) - || 2000 CM94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26530) - || 2000 CY96|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26531) - || 2000 CP100|| 10 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (26532) - || 2000 CZ102|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26533) - || 2000 CG108|| 5 februari 2000 || CSS
|-
| (26534) - || 2000 DA || 16 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26535) - || 2000 DG3 || 27 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (26536) - || 2000 DL3 || 27 februari 2000 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (26537) - || 2000 DA5 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26538) - || 2000 DG7 || 29 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (26539) - || 2000 DJ10|| 26 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (26540) - || 2000 DF13|| 28 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (26541) - || 2000 DV15|| 27 februari 2000 || CSS
|-
| (26542) - || 2000 DA27|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26543) - || 2000 DJ33|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26544) - || 2000 DN37|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26545) - || 2000 DK39|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26546) - || 2000 DH41|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26547) - || 2000 DM41|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26548) - || 2000 DF56|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26549) - || 2000 DZ57|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26550) - || 2000 DQ62|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26551) - || 2000 DS73|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26552) - || 2000 DT74|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26553) - || 2000 DO75|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26554) - || 2000 DU82|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26555) - || 2000 DH101|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26556) - || 2000 DG107|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26557) - || 2000 DS107|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (26558) - || 2000 EA12|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26559) - || 2000 EX29|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26560) - || 2000 EQ36|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26561) - || 2000 EV37|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26562) - || 2000 EB38|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26563) - || 2000 EG39|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26564) - || 2000 EC46|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26565) - || 2000 EF47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26566) - || 2000 EH47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26567) - || 2000 EC48|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26568) - || 2000 ET49|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26569) - || 2000 EL77|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26570) - || 2000 EU77|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26571) - || 2000 EN84|| 7 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26572) - || 2000 EP84|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26573) - || 2000 EG87|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26574) - || 2000 ER87|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26575) - || 2000 ES89|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26576) - || 2000 EN90|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26577) - || 2000 EC91|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26578) - || 2000 EH92|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26579) - || 2000 EU96|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26580) - || 2000 EW97|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26581) - || 2000 EP107|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26582) - || 2000 EV107|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26583) - || 2000 EF109|| 8 maart 2000 || NEAT
|-
| (26584) - || 2000 EF114|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26585) - || 2000 ED116|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (26586) - || 2000 EF116|| 10 maart 2000 || CSS
|-
| (26587) - || 2000 EU125|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (26588) - || 2000 EX128|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (26589) - || 2000 EN133|| 11 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26590) - || 2000 EY136|| 12 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26591) - || 2000 ET141|| 2 maart 2000 || CSS
|-
| (26592) - || 2000 EE144|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (26593) - || 2000 EC145|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (26594) - || 2000 EF151|| 5 maart 2000 || NEAT
|-
| (26595) - || 2000 EJ153|| 6 maart 2000 || NEAT
|-
| (26596) - || 2000 EE171|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26597) - || 2000 EF171|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26598) - || 2000 EV171|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26599) - || 2000 EZ171|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (26600) - || 2000 EX182|| 5 maart 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten